Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1962 (январь) — двадцать первый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 10 января по 9 февраля в Ереване.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 4 полуфинала — Минск, Таллин, Иркутск и Ялта (по 3 победительницы допускались в финал). В финале участвовали также шахматистки, разделившие в 2 полуфиналах 3—4-е места; без отбора в финал допущены В. Борисенко, Л. Вольперт, Т. Затуловская, К. Зворыкина, В. Тихомирова.

В финале попеременно лидировали Борисенко, Н. Войцик, Затуловская, А. Кушнир, С. Роотаре, М. Тогонидзе. Успешнее других на финише сыграла Борисенко, ставшая в 5-й раз чемпионкой страны — 13½ очков; 2-е место заняла Затуловская — 13 очков; 3—4-е места разделили Вольперт (7½ очков в последних 9 туров) и Кушнир — по 12½ очков

Примечательные партии 
М. Тогонидзе — Е. Бишард (отмечена специальным призом):
1. c4 Кf6 2. Кc3 d6 3. g3 g6 4. Сg2 Сg7 5. e4 e5 6. Кge2 Кc6 7. d3 h6? 8. Лb1 Сg4 9. f3 Сe6 10. 0-0 Фd7 11. f4 Сh3 12. f5! Сxg2 13. Крxg2 0-0-0 14. b4 Кe7 15. fxg6 fxg6 16. b5 Лdf8 17. Фa4 Крb8 18. Сe3 b6 19. Лfc1 Кh7 20. Лb3 Кg5 21. Кg1 Фg4 22. Лa3 Кc8 23. Кd5 Лf7 24. Кb4! c5 25. bxc6 Кh3 26. Кd5 Кxg1 27. Крxg1 Фe2 28. Лb1! Лhf8 29. c7+ Лxc7 30. Сxb6 Кxb6 31. Лxb6+ Крc8 32. Фa6+ Крd7 33. Фb5+ Крe6 34. Кf4+! Лxf4 35. Фd5+ Крf6 36. Фxd6+ Крf7 37. Фe6+, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1962 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ереване
Январь 1962 года
Февраль 1962 года
1962 год в Армении
Чемпионаты СССР в 1962 году
Соревнования по шахматам в Армении